

Сергієвське сільське поселення — сільське поселення, Первомайський район, Томська область
 Сергієвське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край